Die Abkürzung PDIP steht für:

 Plastic Dual In-line Package (PDIP), eine Bauform der Elektronik für Integrierte Schaltkreise
 Demokratische Partei des Kampfes Indonesien (PDI-P), eine politische Partei in Indonesien.

Abkürzung